Die Eliteserien 2018/19 war die 13. Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach.

Der Titelverteidiger Vålerenga Sjakklubb gewann alle Wettkämpfe und wurde damit erneut Meister. Aus der 1. divisjon waren der Tromsø Sjakklubb und der Hell Sjakklubb aufgestiegen. Während Tromsø den Klassenerhalt erreichte, musste Hell zusammen mit dem Akademisk Sjakklubb Oslo direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2018/19.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 2., 3. und 4. November 2018, 11., 12. und 13. Januar sowie 8., 9. und 10. März 2019. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Oslo und je zwei in Tromsø gespielt, die folgenden Runden wurden zentral in Bekkestua ausgetragen.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2018
Schachveranstaltung 2019